Всеукраинское национальное культурно-просветительское общество «Ру́сское cобра́ние» (краткое наименование — «Ру́сское Собра́ние») — украинская общественная организация, созданная в декабре 1991 года в Киеве. Известна как «РС».

Состав и деятельность 
В настоящий момент «РС» включает 24 региональных отделения, при «РС» работают студии прозы, поэзии, фантастики, драматургии, юмора, созданы литературно-интеллектуальный клуб «ЛИК», поэтический клуб «Восход», клуб «Литературный перекрёсток», клуб «Летопись» – для ветеранов, клуб «Осень» – по проведению вечеров памятных дат. При «РС» работает Театр литературного портрета. Кроме этого, у «РС» есть правозащитный сектор, сектор русской словесности, молодёжный, издательский, аналитический сектора. «РС» проводит большую культурную и общественную работу. Организовывает дни славянской письменности, русской культуры, пушкинские дни, конференции и семинары по проблемам русской культуры в современном мире, по вопросам изучения русского языка и литературы в школах Украины, по особенностям русскоязычной поэзии Украины и её месте в современной мировой культуре. Сотрудничает с Госкомитетом Украины по делам национальностей и миграции, с Посольством России на Украине, со Славянским Комитетом и различными национальными общинами Украины. Организовывает фестивали авторской песни. Проводит всеукраинский конкурс русской поэзии Украины, в котором участвуют опубликованные авторские сборники поэзии, прозы, газетные публикации. Молодёжное отделение «Русского собрания» «Палитра» проводит конкурс им. Леонида Киселёва для авторов до 30 лет, участвуют в конкурсе авторские неопубликованные рукописи.
Членами «РС» являются украинские русскоязычные писатели, поэты, художники, артисты, композиторы, барды, деятели искусства и культуры, творческая молодёжь и интеллигенция Украины.
Всеукраинское национальное культурно-просветительское общество «Ру́сское Собра́ние» не имеет отношения к «Ру́сскому Собра́нию», православно-консервативной общественно-политической организации (партии).

История 
Организатором и первым президентом «РС» с 1991 года и по нынешнее время является Потапова, Алла Вячеславовна. 
В декабре 1991 года по её инициативе многие представители русскоязычной творческой интеллигенции Киева объединились в национальное культурно-просветительское общество «Русское собрание». Целью общества было: возрождение нравственности, духовности, интеллектуальности, сохранение литературной среды и главное — русской культуры. 
В феврале 1992 года «Русское собрание», официально зарегистрировано в Киеве как общественная организация. 
В 1992 году при «РС» был создан Литературно-интеллектуальный клуб «ЛИК», куда пришли поэты, прозаики, художники, артисты, композиторы, барды, люди разных возрастов и профессий, студенты и ветераны. Заседания «ЛИКа» проходили на Украинском доме в небольшой, всегда переполненной комнате на втором этаже. Помог в этом первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук, который имел намерение разместить в бывшем музее Владимира Ильича Ленина национальные общества и даже шутя назвал Украинский дом «Лигой наций». 
В мае 1993 года по инициативе «РС» совместно со Славянским фондом Украины, Союзом поляков на Украине и Украинско-чешским культурно-просветительским обществом «Вышеград» при поддержке президента Украины Леонида Макаровича Кравчука на Украине были учреждены Дни славянской письменности и создан Республиканский Комитет по проведению Дней славянской письменности и культуры. 
В 1994 году к 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина при поддержке министра Украины Валерия Пустовойтенко «РС» создало общественный Совет по празднованию юбилея, добилось создания Юбилейного Комитета на государственном уровне и проведения праздника в театре имени Леси Украинки. При поддержке Министерства информации Украины была издана книга к юбилею великого поэта, «Не зарастёт народная тропа...» (Пушкинский альбом), подготовленная «Русским собранием» и признанная социально значимым изданием. 
В 1994 году «РС» открыло Воскресную солнечную школу, где училось 250 детей в трёх группах: с первого класса по четвёртый – Азъ, с пятого по восьмой – Буки, с девятого по одиннадцатый – Веди. Первого сентября купили двести пятьдесят порций мороженого. Учили поэтике, музыке, правилам поведения и ведения хозяйства. Для мальчиков был курс «Честь имею», для девочек – «Девичья светлица». Общие курсы – история развития человечества, азы бизнеса, культура и общество. Школа действовала четыре года. 
В 1994 году «РС» выпускает сборник киевских поэтов, писателей и любителей русской словесности «Какие мы? Попробуем понять». 
В 1995 году при поддержке Дмитрия Табачника «РС» издаёт книгу к 50-летию Великой Победы русского народа во Второй мировой войне. 
В 1998 году «РС» зарегистрировало свою «Новую Литературную газету», которая выходит до сих пор, но с большими перерывами из-за финансовых трудностей. 
В 1998 году «РС» выпускает сборник авторов из Киева, Харькова, Запорожья, Бердянска, Дружковки, Подольска, Черкасс, Чернигова, Чикаго «...И наше слово отзовётся». 
В 2003 году «РС» выпускает сборник стихотворений, коротких рассказов и статей по вопросам русской литературы «XX век, запомни нас такими...», куда вошли материалы авторов из очень многих городов Украины, тесно сотрудничающих с «РС». Кроме того, каждый из авторов осветил свой взгляд на вопросы: Что Вы думаете о времени и о себе? Каково место русского поэта на Украине? Каково Ваше отношение к «РС»? 
В 2008 году «РС» зарегистрировало и выпустило первый номер Этно-литературного журнала «Русло» (Русское слово Украины). 
В 2013 году «РС» со Всеукраинским союзом "Русское содружество" и Киевским обществом российских соотечественников "Родина" обратились к главе Киевской городской государственной администрации А.П. Попову с просьбой, о проведении реставрационных работ памятника А.С. Пушкину на проспекте Победы и реконструкции и облагораживанию прилегающей территории.

Руководители организации 

 Президент «РС» (с декабря 1991 по нынешнее время) — Потапова Алла Вячеславовна – член Союза писателей Украины и Союза журналистов Украины, заместитель председателя правления Славянского Комитета Украины, лауреат литературной премии им. В. Г. Короленко, заслуженный работник культуры, автор более тридцати книг – стихов, психологической прозы, сказок для детей и подростков.
 Вице-президент «РС» — Потапов Вячеслав Юрьевич – председатель Киевской организации «Русского собрания», заместитель председателя отделения Общественного Совета Украины; Директор издательского центра «Флинт» при «РС»; Председатель комиссии, член Президиума Славянского Комитета Украины.; Первый зам. председателя Совета Всеукраинских организаций национальных меньшинств при Государственном Комитете Украины по делам национальностей и религий, председатель Экспертно-аналитической комиссии; Член правления Рады национально-культурных общин г. Киева; Ответственный редактор газеты „Киев Этничный”.
Потапов В.Ю. награждался Почётной грамотой Киевского городского председателя «За добросовестную работу с национальными общинами в г. Киеве и Украине» (2002г.), Грамотой Государственного Комитета Украины по делам национальностей и миграции «За активную деятельность по укреплению российско-украинских и междунациональных отношений» (2004 г.), Почётной Грамотой представительства Росзарубежцентра на Украине «За активную деятельность по сохранению и пропаганде русской культуры в Украине» (2007г.), Благодарностью Киевского городского председателя (2008г.), Почётной Грамотой Международного Союза славянских журналистов. (2006, 2008 гг.), Грамотой Госкомитета Украины по делам национальностей и религий (2009 г.). Лауреат премии мира Европейского форума на Украине – 2009 г.

Руководители региональных отделений 
 Римма Катаева, Инна Мельницкая (Харьков)
 Андрей Поляков (Сумы)
 Виктор Руденко (Донецк)
 Николай Степанов, Андрей Стебелев (Винница)
 Олег Слепынин (Черкассы)
 Сергей Назаров (Ровно)
 Татьяна Богданова (Запорожье)
 Татьяна Дьяченко (Севастополь)
 Ольга Иванова (Симферополь)
 Сергей Овчаренко (Евпатория)
 Оксана Картельян (Измаил)
 Елена Кисловская, Анна Мороз (Дружковка)
 Екатерина Казначеева (Котовск)
 Елена Матвиенко (Бердянск)
 Владимир Ткачук (Луцк)
 Алла Ненада (Феодосия)

Члены организации 
Членом «Р.С.» может стать любой человек, независимо от национальности, места проживания и вероисповедания, если его интересует русская культура на Украине. Девиз «РС» неизменен: «Границы разъединяют, культура объединяет».
 Шкидченко Виктор Николаевич – специалист в области творческих пиар-технологий, научно-популярный обозреватель, сетевой журналист, автор более 300 газетных, журнальных и более 160 сетевых публикаций по вопросам науки, журналистики, образования, уфологии, литературной критики и социальной проблематике.
 Василь Дробот – Член Национального Союза писателей Украины с 1995 г., член Совета русской литературы Союза писателей, руководитель студии русской поэзии “Восход” при НСП Украины. Лауреат литературной премии им. Николая Ушакова за лучшую поэтическую книгу на русском языке Национального Союза писателей Украины за 2004 г.
 Виктор Глущенко - киевский поэт, уроженец Сумщины, автор многих журнальных и книжных публикаций.
 Татьяна Аинова - киевская поэтесса, автор многих публикаций, победитель литературного конкурса «Пушкинское кольцо-2007».
 Кураш Владислав Игоревич (с 2013 года) – писатель, прозаик, лауреат Международного Фонда "Великий Странник - Молодежи" за 2013 г.

Ссылки

Источники 
 Потапова о "РС"
 Пушкинские дни в Киеве
 Вячеслав Рассыпаев о "РС"
 Будни "РС"
 «РУССКОЕ СОБРАНИЕ» – 15 ЛЕТ

Негосударственные организации
Общественные организации
Общественные организации Украины